Nou Estadi, que en español significa «Nuevo Estadio», puede hacer referencia a varios recintos deportivos:

 Estadio Ciudad de Valencia, donde juega el Levante Unión Deportiva.
 Nou Estadi de Tarragona, donde juega el Club Gimnàstic de Tarragona.